Дмитрий Валерьевич Дымченко (11 октября 1978, Киев — 3 сентября 2005) — украинский журналист.

Биография 
Дмитрий Валерьевич Дымченко родился 11 октября 1978 года в городе Киев (СССР, УССР).

Впервые Дмитрий Дымченко начал писать статьи в 14 лет для киевской «Спортивной газеты», где работал юнкором. Впоследствии работал в газетах «Украинский футбол», «Команда», «Весь спорт», «Спорт-Экспресс в Украине».

В конце XX века — в начале XXI века Дымченко считался одним из самых способных спортивных обозревателей Украины. Его по праву считали мастером «живого», а не трафаретного интервью.

Дмитрий Дымченко трагически погиб 3 сентября 2005 года.

Увековечивание памяти 
Ежегодно в сентябре в Киеве проводится футбольный матч памяти Дмитрия Дымченко, в котором встречаются команды журналистов.

Литература 
 На зеленій мураві. Ретроспективний альманах газети «Український футбол» / упоряд. Володимир Баняс. — К.: [самвидав], 2017. — с. 3—4

Ссылки 
 Матч памяти Дмитрия Дымченко
 Смерть выбирает самых лучших
 Димка снова нас собрал всех вместе…

Спортивные журналисты